Boreo ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Boreo (1885–1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Johann Bordolo von Boreo (1792–1857), österreichischer Feldmarschalleutnant